Världsmästerskapet i korfball 1995 var det femte världsmästerskapet i korfball och spelades i Indien 5–11 november 1995. Detta var första gången som mästerskapet hölls utanför Europa.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Slutställning

Källor
ikf.org

1995
1995 i Indien
Sportåret 1995
Internationella sportevenemang i Indien
Korfball i Indien